Hoffman Barn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hoffman Barn (Idaho), ID-Nr. 82000273
 Hoffman Barn (South Dakota), ID-Nr. 05001188